Стефа́ния Константи́ни (; ) — итальянская кёрлингистка.

Чемпионка  по кёрлингу среди смешанных пар совместно с Амосом Мозанером. Самая молодая чемпионка Олимпийских игр по кёрлингу в истории — на день финала ей было 22 года.

Достижения 
 : золото ().
 : бронза ().
 : золото (, , , ).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте результатов зимних юношеских Олимпийских игр 2016

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Италии
Олимпийские чемпионы от Италии
Олимпийские чемпионы по кёрлингу
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы Италии по кёрлингу